Quisqueya steht für:

 der Name einer Karibikinsel in der Sprache der Taínos, siehe Hispaniola
 der Name einer Biermarke in der Dominikanischen Republik, siehe Quisqueya (Bier)
der Name eine Gemeinde in der Dominikanischen Republik, siehe Quisqueya (Dominikanische Republik)
 eine Gattung von vier Orchideen-Arten, siehe Quisqueya (Orchideen).
 eine Zigarrenmarke mit Zigarren aus der Dominikanischen Republik